Stadskerk (Bückeburg)
 Stadskerk (Groningen)
 Stadskerk (Ludwigsburg)
 Stadskerk (Ludwigslust), protestants kerkgebouw in Ludwigslust
 Stadskerk (Waltershausen)
 Stadskerk (Wittenberg), gotische hallenkerk te Wittenberg